Martin Doubek (* 22. prosince 1994 Litomyšl) je český automobilový závodník. Doubek je jediným českým jezdcem jenž závodí v NASCAR, konkrétně v jeho evropské odnoži – NASCAR Whelen Euro Series. Do chvíle než přešel do NASCAR tak závodil do svých 19. let v motokárách. Doubkovým cílem je závodit v NASCAR v USA.

Výsledky

Výsledky v NASCAR

NASCAR Whelen Euro Series – Elite 1

NASCAR Whelen Euro Series – Elite 2 

Čeští automobiloví závodníci
Narození v Litomyšli
Narození v roce 1994
Narození 22. prosince
Žijící lidé
Muži